Соревнования по плаванию  на дистанции 50 метров на спине у мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились с 3 по 4 августа в Палау Сан Жорди. В них приняли участие 52 спортсмена из 47 стран.

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Полуфиналы  (PDF)
 Финал  (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013